Бенкулу (провинция) () — провинция в Индонезии
 Бенкулу (город) — город в Индонезии, центр провинции Бенкулу